Gustav Müller (1851–1925) – niemiecki astronom
 Gustav Müller (1860–1921) – szwajcarski polityk
 Gustav Alfred Müller (1895–1978) – niemiecki malarz
 Gustav Müller (1903–1980) – niemiecki narciarz, olimpijczyk
 Gustav Müller (1921–1988) – niemiecki archeolog